Chimanimani steht für:
 das Chimanimani-Gebirge in Simbabwe und Mosambik
 den Chimanimani-Nationalpark in Simbabwe
 einen Ort im gleichnamigen District in Simbabwe, siehe Chimanimani (Simbabwe)